Diario de Sevilla puede estar refiriéndose a:
 Diario de Sevilla, editado entre 1826 y 1831.
 Diario de Sevilla de Comercio, Artes y Literatura, editado entre 1829 y 1856.
 Diario de Sevilla, editado entre 1882 y 1901.
 Diario de Sevilla, editado desde 1999.

O también puede referirse al:

 diario Sevilla, periódico vespertino editado entre 1942 y 1976.